2 miejscowości w Polsce: 

 Boguszki – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Wizna 
 Boguszki – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Trzcianne